Bacchus en Ariadne (Van Everdingen) - schilderij van Caesar van Everdingen
 Bacchus en Ariadne (De Lairesse) - schilderij van Gerard de Lairesse
 Bacchus en Ariadne (beeldengroep) - beeldhouwwerk van Bertel Thorvaldsen
 Bacchus en Ariadne (Pellegrini) - plafondstuk van Gianantonio Pellegrini
 Bacchus et Ariane - ballet gecomponeerd door Albert Roussel